As subdivisões da Líbia variaram ao longo dos últimos dois séculos em número e nomenclatura. Sob domínio otomano todo o país era designado como Vilaiete da Tripolitânia. Sob domínio italiano, foi dividida em 1919 em duas províncias, e em quatro em 1934. Em 1943, com a Ocupação Aliada, o país foi dividido em três províncias, que durariam até 1963, quando o país passaria por reforma administrativa e seria dividido em 10 províncias; em 1969, duas dessas províncias seriam renomeadas, mas ao que parece não houve alterações territoriais. O artigo 176 da constituição da Líbia, que vigorou entre 7 de outubro de 1951 e 1 de setembro de 1969, determinou: "O Reino da Líbia deve ser dividido em unidades administrativas em conformidade com a lei a ser promulgada a este respeito. Conselhos locais e regionais podem ser constituídos no Reino. A extensão destas unidades devem ser determinadas por lei, que deve, da mesma forma, organizar estes conselhos."

Em 1973, a Líbia passa por nova reorganização, e apesar de preservar a quantidade de província da reforma anterior, várias foram alteradas em nome e tamanho. Em 1983, o país sofre uma intensa reforma, com todas províncias sendo abolidas em detrimento de 46 distritos. Essa reforma foi efêmera e em 1987 o número de distritos cai para 25. Em 1995, nova reforma é feita e o país se reorganiza em 13 distritos, mas as fontes oficiais fornecem duas listas distintas, que desacordam quanto aos nomes das divisões e suas capitais. Em 1998, o número de distritos sobre para 26, e em 2001, para 34. Por fim, em 2002, foram reduzido para os atuais vinte e dois distritos.

Províncias

1934–1943

1943–1963

1963–1969

1969–1973

1973–1983

Distritos

1983–1987

1987–1995

1995-1998

1998-2001

2001-2002

2002-presente

Bibliografia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Subdivisões da Líbia